Landtagswahlkreis Duisburg steht für folgende Landtagswahlkreise in Nordrhein-Westfalen:

 Landtagswahlkreis Duisburg I
 Landtagswahlkreis Duisburg II
 Landtagswahlkreis Duisburg III
 Landtagswahlkreis Duisburg V

Siehe auch:
 Landtagswahlkreis Duisburg IV – Wesel V